Großsteingrab Stinstedt steht für:

 Großsteingrab Stinstedt (Loxstedt), Großsteingrab bei Stinstedt, Loxstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Großsteingräber bei Stinstedt, Großsteingräber bei Stinstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen